Патриция — женское имя, также может означать:

 (436) Патриция — астероид внешней части главного пояса, который был открыт 13 сентября 1898 года.
 Патриция — маленькая впадина на видимой стороне Луны.
 Патриция — сорт крупноплодной, не ремонтантный малины.